Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1978 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР, у яких команда зайняла останнє місце і вилетіла у Першу лігу.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старші тренери — Вадим Іванов (до травня), Андрій Біба, Йожеф Сабо (з червня).
 Начальники команди — Анатолій Белолюбський (до липня), Анатолій Заяєв (з вересня).
 Тренери — Андрій Біба, Роман Шнейдерман.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 
 

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1978